Exotenwald puede hacer referencia a:

 Exotenwald Weinheim
 Arboretum Bad Grund